Dorfkirche Staupitz steht für
 Dorfkirche Staupitz (Gorden-Staupitz), in Gorden-Staupitz, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Dorfkirche Staupitz (Torgau), in Torgau, Sachsen